Nederland
 Welgelegen (Akkrum), een gebouw in Akkrum
 Welgelegen (Apeldoorn), een voormalig landgoed bij Apeldoorn
 Welgelegen (Baarn), een villa en gemeentelijk monument in Baarn
 Welgelegen (buurtschap), een buurtschap in de gemeenten Heerenveen en Opsterland, Friesland
 Welgelegen (Haarlem), een buurt in Haarlem
 Paviljoen Welgelegen, het huidige provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem, in de gelijknamige buurt
 Welgelegen (Heerenveen), een windmolen in Heerenveen
 Oud-Oost (Leeuwarden), een buurt in Leeuwarden
 Welgelegen (veenborg), een veenborg bij Hoogezand-Sappemeer
 Welgelegen (Nijmegen), een studentenwooncomplex in Nijmegen
 Welgelegen (Ouddorp), een boerderij en woonwijk in Ouddorp
 Welgelegen (Rotterdam), een villa in de stad Rotterdam
 Welgelegen (Rijswijk), een buitenplaats in de gemeente Rijswijk
 Welgelegen (Serooskerke), een buitenplaats in de gemeente Veere
 Welgelegen (Utrecht), een buurt in de stad Utrecht
 Huis Welgelegen (Utrecht), een voormalig buitenhuis in de stad Utrecht
 Welgelegen (Willeskop), een boerderij in Willeskop
 Welgelegen (Driebergen-Rijsenburg)

Suriname
 Welgelegen (Coronie), een plaats, ressort en voormalige plantage in Coronie
 Welgelegen (Commewijne), voormalige plantage in Commewijne
 Welgelegen (Paramaribo), een ressort in Paramaribo

Zie ook 
Doorverwijspagina Huize Welgelegen